Cangini ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Cangini (* 1963), französischer Fußballspieler
 Gabriella Cangini (* ?), italienische Dokumentarfilmerin
 Riccardo Congini (* 1968), italienischer Unternehmer